Юрий Алексеевич Молодковец (род. ) — фотограф-художник Государственного Эрмитажа, автор фотографий к более чем двумстам каталогам и альбомам, посвящённым собраниям и коллекциям Эрмитажа и книгам по истории и архитектуре Санкт-Петербурга.

Активно сотрудничает с российскими и зарубежными арт-журналами и арт-изданиями по искусству, архитектуре и дизайну, автор более сорока масштабных персональных фотовыставок, проходивших в России и Европе.

Работы фотографа находятся в собраниях восемнадцати российских музеев, а также в частных коллекциях России, Франции, Великобритании и США.

Член редакционных советов журналов «Эрмитаж» и «Проектор», арт-директор журнала «Адреса Петербурга».

Собиратель живописи, графики и фотографии ленинградского авангарда и современного искусства Петербурга.

Краткая биография 
Юрий Алексеевич родился в эстонском городе Палдиски 3 марта 1963 года. Получил высшее образование в Ленинградском государственном институте культуры имени Н. К. Крупской.

В 1981 году был призван в армию и два года отслужил в воздушно-десантных войсках.

В настоящее время преподаёт в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна курс «Фотоискусство».

Фотокарьера 
Услугами фотографа пользуются несколько российских и зарубежных изданий, таких как газеты «Аргументы и факты», «Московские новости», журналы «ELLE», «Cosmopolitan», «ROSSICA», «Дизайн интерьера», «Штаб-квартира», «Спб Собака.ру», «Адреса Петербурга» и другие.

Провёл девятнадцать персональных выставок в Санкт-Петербурге, Москве, Лондоне, Амстердаме, Новосибирске.

Работы Юрия Молодковца были представлены на многочисленных выставках и фестивалях:
 «Весь Петербург»;
 FotoFair;
 «Осенний фотомарафон»;
 EcoDesign;
 «Мода и стиль»;
 «Русский альбом»;
 New Hermitage;
 «Сокровища Петербурга»;
 «Петербург — Израиль»;
 «Новый Эрмитаж»;
 «Рождество».

Участвовал в издании «Митьки-Газета» и работе издательств «Митькилибрис», «Красный Матрос», «Тихая Книга». Проживает в Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 Проект «Крупным планом»
 Аккаунт в социальной сети Instagram: yury_molodkovets

Персоналии:Санкт-Петербург